

Sankt Johann, une commune du Land de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Mayen-Coblence
 Sankt Johann, une commune du Land de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Mayence-Bingen.
 St. Johann, une commune du Land de Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Reutlingen
 St. Johann, un quartier de Sarrebruck.

St. Johann in Tirol, une commune du district de Kitzbühel en Tyrol
 Sankt Johann am Wimberg, une commune du district de Rohrbach en Haute-Autriche
 Sankt Johann in der Haide, une commune du district de Hartberg en Styrie
 Sankt Johann-Köppling, une commune du district de Voitsberg en Styrie
 Sankt Johann bei Herberstein, une commune du district de Hartberg en Styrie
 Sankt Johann am Tauern, une commune du district de Judenburg en Styrie
 Sankt Johann im Saggautal, une commune du district de Leibnitz en Styrie
 Sankt Johann am Walde, une commune du district de Braunau am Inn en Haute-Autriche
 District de Sankt Johann im Pongau, un district du Land de Salzbourg

Alt Sankt Johann, une localité et une ancienne commune suisse du canton de Saint-Gall.
 St. Johann, un quartier de Bâle.

Homonymie de toponyme